The Hidden Spring – film del 1917 diretto da E. Mason Hopper
The Hidden Spring – cortometraggio del 2012 diretto da Yanai Jacob Lein